Härdle ist der Name von

 Gerhard Härdle (* 1941), ein auf Ausländer- und Asylrecht sowie Straf- und Strafverfahrensrecht spezialisierter Rechtsanwalt in Heidelberg
 Mine Härdle (1888–1967), sozialdemokratische Politikerin
 Wolfgang Härdle (* 1953), deutscher Statistiker, Hochschullehrer und Unternehmer

Siehe auch:
 Härtle
 Hertle